Onderdistrict in Indonesië
 Gunung Sari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Gunung Sari (Gunung Sahilan), een plaats in het regentschap Kampar in de provincie Riau
 Gunung Sari (Citeureup), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java